Der Name Rueyres bezeichnet verschiedene Orte:
die Gemeinde Rueyres VD im Bezirk Gros-de-Vaud, Kanton Waadt, Schweiz
die Gemeinde Rueyres-les-Prés im Broyebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz
die Ortschaft Rueyres-Saint-Laurent in der Gemeinde Le Glèbe, Kanton Freiburg, Schweiz
die Ortschaft Rueyres-Treyfayes in der Gemeinde Sâles, Kanton Freiburg, Schweiz
die Gemeinde Rueyres (Lot) im Département Lot, Frankreich